Змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 2 та 4 березня. Участь взяли 22 спортсменки з 15 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки